Existen varios edificios con este nombreː

Convento de San Pablo el Real (Córdoba)
Convento de San Pablo el Real (Sevilla)